«Одино́чка» () — американо-германский боевик 2003 года, снятый режиссёром Ф. Гэри Греем. 
В главных ролях снялись Вин Дизель, Лоренц Тейт и Тимоти Олифант.

Премьера фильма состоялась 4 апреля 2003 в Великобритании, США и Канаде. В России фильм вышел в широкий прокат 17 июля 2003. 
Производственный бюджет фильма составил 36 миллионов долларов, общие сборы — 44 миллиона.

Сюжет 
Специальный отдел по борьбе с наркотиками полиции штата производит арест крупнейшего наркоторговца за всю историю Мексики. 
В этот момент разгорается война за титул наркобарона и территории плантаций, которую начал некий «Дьябло». 
Преступник за решёткой, операция выполнена. Всё, казалось бы, хорошо, но жену главного героя Шона Веттера (Вин Дизель) убивает подосланный убийца. В отчаянии он задаёт себе один и тот же вопрос: кто и за что? В ходе следующей операции Веттер до смерти избивает одного из подозреваемых, считая его убийцей своей жены. Глава отдела на шесть месяцев лишает Шона полицейского значка. Но он не прекратил борьбу. С помощью своего близкого друга и сослуживца Деметриуса он начинает «копать» информацию о «Дьяволе». Причём этой самой информацией его снабжает Мемо Луссеро — тот наркобарон, которого Шон упрятал за решётку. У него были свои виды на «Дьябло»: во-первых, он убил его жену и ребёнка, во-вторых, за это Шон пообещал перевод из федеральной тюрьмы. Со своим коллегой и близким другом Деметриусом он продвигается к вершине наркобизнеса, к «Дьябло». На протяжении всего фильма прорисовывается чёткая иерархическая лестница мафиозной группировки. Наконец добравшись до «Дьябло», Шон убивает его и вместе с Деметриусом улетает домой. Но на этом всё не заканчивается: автобус, перевозивший Луссеро, подвергается обстрелу, и Луссеро сбегает. Прорисовываются факты, что убийца и есть Луссеро. Тогда Шон самолично отправляется на родину Луссеро, который впервые посетил одно место дважды. Веттер сдаёт Луссеро властям.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 

Фильмы США 2003 года
Фильмы Германии 2003 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Германии
Фильмы Феликса Гэри Грея
Фильмы о вигилантах
Фильмы на английском языке